Saaremaa kan syfta på följande platser:

Estland 

 Ösel, (), 
 Saaremaa, administrativt landskap som omfattar Ösel och omkringliggande öar, 
 Saaremaa sadam, Ösels hamn inom Port of Tallinn
 Saaremaa, Võrumaa, by i Võru kommun .

Robotskapade Estlandförgreningar